

Prénom  
 Romeu Pellicciari, plus connu sous le nom de Romeu (1911-1971), footballeur brésilien. 
 Romeu Silva (1954-), footballeur portugais.
 Romeu Almeida (1974-), footballeur portugais.

Patronyme 

 Carlos Romeu (1948-2021), caricaturiste et auteur espagnol
 Charles Romeu (1854-1933), magistrat andorran
 Jean-Pierre Romeu (né en 1948), joueur de rugby français
 Oriol Romeu (né en 1991), footballeur espagnol

Toponyme 

 Font-Romeu-Odeillo-Via
 Font-Romeu (station)
 Font-Romeu Pyrénées 2000

Paronyme 
 La Romieu